

Cucina
 Little Caesars – Catena di pizzerie Statunitense

Impianti sportivi
 Little Caesars Arena – palazzetto per lo sport

Musica
 Little Caesar – gruppo musicale hard rock statunitense
 Little Caesar  – Album dei Little Caesar del 1990

Cinema
 Piccolo Cesare (Little Caesar) – film del 1931 diretto da Mervyn LeRoy